Ribeira kan syfta på:

Geografi

Brasilien 

 Ribeira (kommun), Brasilien, São Paulo, 
 Ribeira, Brasilien, 
 Rio Ribeira de Iguape – en flod

Portugal 

 Ribeira (freguesia i Portugal, Braga), Terras de Bouro, 
 Ribeira (freguesia i Portugal, Viana do Castelo), Ponte de Lima, 
 Ribeira (Porto) – historiskt område i Porto med Praça da Ribeira

Spanien 

 Ribeira (kommun), Spanien, 
 Ribeira, Spanien, 
 Ribeira de Piquín – en kommun i provinsen Provincia de Lugo

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar